Mike Phillips es el conjunto del apodo Mike (derivado de Michael) y el apellido Phillips, puede referirse a:

 Mike Phillips (1956-2015), jugador estadounidense de baloncesto.
 Mike Phillips (1982-), jugador galés de rugby.

Variante 
Para otras personas sin el apodo Mike véase Michael Phillips.